Пасанен () — финская фамилия. Известные носители:

 Пасанен, Петри (род. 1980) — финский футболист.
 Пасанен, Спеде (1930—2001) — финский артист.